Кастильони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кастильони, Джаннино (1884-1971) -  известный итальянский дизайнер, архитектор, градостроитель и скульптор
 Кастильони, Ливио (1911-1979) — известный итальянский дизайнер и архитектор, является одним из основателей "Лигхтинг Десижн" (Lighting Design Световое искусство) итальянского дизайна.
 Кастильони, Пирс Джакомо (1913-1968) — известный итальянский дизайнер и архитектор, является одним из основателей итальянского дизайна.
 Кастильони, Акилле (1918-2002) — известный итальянский дизайнер и архитектор, является одним из основателей итальянского дизайна.
 Франческо Саверио Кастильони (1761-1830) — настоящее имя папы римского Пия VIII.
 Кастильони, Луиджи (1757-1832) — итальянский ботаник, путешественник и политический деятель.
 Кастильони, Пьетро Джофредо (ок. 1187-1241) — настоящее имя папы римского Целестина IV.

См. также 
 Костелло, Билли (урождённый Уильям Кастильони) — американский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории.